Кура́гинский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в юго-восточной части Красноярского края России.

Административный центр — пгт Курагино, в 486 км к югу от Красноярска.

География 
Площадь территории района 24073 км².

Сопредельные территории:
 север: Балахтинский, Манский, Партизанский и Саянский районы Красноярского края.
 восток: Иркутская область
 юг: Республика Тыва и Каратузский район
 юго-запад: Минусинский район
 запад: — Краснотуранский и Идринский районы Красноярского края.

История 
Образован 4 апреля 1924 года. 14 августа 1957 года к Курагинскому району был присоединён Артёмовский район.

Население

Территориальное устройство 
В рамках административно-территориального устройства район включает 22 административно-территориальные единицы: 1 город (районного подчинения), 4 посёлка городского типа и 17 сельсоветов.

В рамках муниципального устройства, в муниципальный район входят 22 муниципальных образования — 5 городских и 17 сельских поселений.:

В 1989 году из Марининского сельсовета был выделен Детловский сельсовет.

Решением Малого Совета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 21.05.1992 № 98-м были упразднены Поначевский (Паначевский) сельсовет (его населённые пункты переданы в подчинение Большой Ирбы, Большеирбинский поссовет) и Нижнебыстрянский сельсовет (его населённые пункты были переданы в подчинение Краснокаменска, Краснокаменский поссовет), а из Муринского сельсовета выделен Кочергинский сельсовет.

Населённые пункты 

В районе 65 населённых пунктов.

Упразднены
 посёлок Сидорово, деревни Знаменка, Сонино

Местное самоуправление 
 Курагинский районный Совет депутатов 
Совет состоит из 21 депутата. Дата формирования: 2015. Срок полномочий: 5 лет

 Председатель
 Дмитриев Евгений Дмитриевич, глава Курагинского района. Дата избрания:  26.03.2010. Срок полномочий: 5 лет
 Заспо Любовь Анатольевна

 Глава администрации района
 Дутченко Владимир Валентинович, глава Курагинского района. Дата назначения: 21.06.2010.

Экономика

Транспорт 
В Курагино существует три предприятия, которые обслуживают маршруты городского, междугороднего и пригородного сообщения:

 ООО «Стайер», обслуживает все междугородние рейсы.
 ИП Сергиенко, обслуживает городские маршруты №№ 2, 102, 104. Также обслуживает часть пригородных маршрутов.
 ИП Мурзенков, обслуживает городские маршруты №№ 1, 1А, 3, 4 и часть пригородных маршрутов.

В посёлке существуют следующие внутрипоселковые маршруты:

№ 1: Ж/д вокзал — ул. Партизанская — ул. Комсомольская — Паром.
№ 1А: Ж/д вокзал — ул. Партизанская — Рынок — ул. Комсомольская — Паром.
№ 2: Ж/д вокзал — ул. Школьная — Рынок — РЭС-5 — ул. Ленина — ул. Партизанская — Паром.
№ 3: ПМС — Рынок — РЭС-5 — ул. Партизанская — Паром.
№ 4: Ж/д вокзал — ул. Школьная — Рынок — РЭС-5 — ул. Ленина — ул. Партизанская — Паром (осуществляет рейсы в с. Кочергино).
№ 102: Южный — Курагино — Ойха.
№ 104: Бугуртак — Южный — Курагино — Ойха.

Стоимость проезда по п. Курагино — 14 руб.

Основным эксплуатирующимся автобусом является ПАЗ-3205 различных модификаций (ПАЗ-32054(R), ПАЗ-32051).

 Автодороги
Главной автодорогой района является трасса Минусинск — Кускун. Также в районе берут начало несколько дорог межрайонного сообщения: Кочергино — Каратузское, Курагино — Саянск, Курагино — Тагашет с продолжением в Идринский район, Курагино — Черемшанка. Имеется и старый ход автодороги Минусинск — Кускун, проходящий через Кордово и Журавлёво.

Культура

Образование 

Система образования района составляет: 5 начальных, 4 основных, 20 средних общеобразовательных школ (из них 7 школ с дошкольными группами) , 17 детских садов, 4 учреждения дополнительного образования, 1 МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие», 2 частные школы - негосударственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Истоки» и общеобразовательное частное учреждение образовательный центр "Перспектива". В общеобразовательных учреждениях района обучается 5779 учеников. По адаптированным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья обучается 480 ученика. 2244 детей получает дошкольное образование в детских садах. Ежедневно подвозятся к общеобразовательным учреждениям 14,8 % учеников. Автобусный парк школьных автобусов составляет 26 единиц.

Достопримечательности 
В Курагинском районе возле села Шалаболино имеется памятник древнего искусства возрастом 8 тысяч лет — Шалаболинская писаница.
В Курагинском районе находится Кинзелюкский водопад, предположительно, второй по высоте водопад России после Тальникового водопада.В Курагинском районе находится гора Пик Грандиозный, наивысшая вершина красноярского края, высотой 2922 метра.

Примечания

Ссылки 
 Курагинский район
 Краткая справка о муниципальном районе